Nearly God () — второй студийный альбом британского музыканта Tricky, выпущенный 29 апреля 1996 года.

Об альбоме 
Название «Nearly God» было взято из одного интервью, которое Tricky давал в Германии .

 Откуда взялось название «Nearly God»? В прошлом году в Германии один парень брал у меня интервью. Он пришёл и спросил: «Каково это — почувствовать себя Богом?», — и, остановившись, добавил, — «Ну, почти Богом.»

Список композиций 
 «Tattoo» — 5:30
 «Poems» — 6:54
 «Together Now» — 3:09
 «Keep Your Mouth Shut» — 6:01
 «I Be The Prophet» — 4:55
 «Make A Change» — 6:00
 «Black Coffee» — 4:50
 «Bubbles» — 3:25
 «I Sing For You» — 6:21
 «Yoga» — 4:32
 «Judas» — 4:21 (кавер Depeche Mode) (US Release)
 «Children’s Story» — 4:49 (кавер Slick Rick) (US Release)

Участники записи 
 Tricky — вокал, тексты, продюсер
 Мартина Топли-Бёрд — вокал
 Бьорк — вокал, тексты («Keep Your Mouth Shut» и «Yoga»)
 Terry Hall — вокал, тексты («Poems» и «Bubbles»)
 Нене Черри — вокал, тексты («Together Now»)
 Alison Moyet — вокал, тексты («Make A Change»)
 Cath Coffey — вокал, тексты («I Sing For You»)
 Dedi Madden — бэк-вокал («I Sing For You»)
 Pete Briquette — продюсирование
 Moi Lucas — фотограф

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Nearly God  на сайте Last.fm
 Nearly God  на сайте Discogs

Альбомы 1996 года
Альбомы стиля трип-хоп
Nearly God
Альбомы Island Records